Antigamente acreditava-se que aumentando a quantidade de molduras de páginas disponíveis, o número de faltas sempre permaneceria o mesmo ou diminuiria. Bélády mostrou que é possível aumentar o número de molduras mas o número de faltas aumentar. A esse fenômeno dá-se o nome de Anomalia de Bélády. Foi demonstrado em 1969 por László Bélády.

A anomalia é comum quando usado o algoritmo de substituição FIFO. O exemplo ao lado mostra um caso em que isso acontece usando FIFO, quando subimos de 3 molduras para 4.

Estruturas de dados